Ochsengarten bezeichnet
 Ochsengarten (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Ochsengarten (Gemeinde Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Tirol, Österreich
 Ochsengarten (Nachtbar), Nachtbar im Glockenbachviertel von München